Kabinett Weil bezeichnet folgende Landesregierungen von Niedersachsen unter Stephan Weil (SPD):

 Kabinett Weil I, von 2013 bis 2017, rot-grüne Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen
 Kabinett Weil II, von 2017 bis 2022, rot-schwarze Koalition aus SPD und CDU
 Kabinett Weil III, seit 2022, rot-grüne Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen